Явления Девы Марии — случаи предполагаемого появления Марии, матери Иисуса одному лицу или группе лиц.

Подобных событий в христианской истории зафиксировано множество, они являются предметом специального изучения католической церкви, иерархи которой после внимательного анализа могут подтвердить или не подтвердить явления, объявить или не объявить их чудом. В данной таблице приведены отдельные произвольные примеры.

Примечания 

Иконография Богоматери
Явления Девы Марии